O Programa Goulart de Andrade foi um programa apresentado pelo jornalista Goulart de Andrade no SBT, nos anos 1980, e, duas décadas depois, na Record News. A segunda fase do programa foi extinta com a volta de Goulart de Andrade para o SBT.

Programas da Record News
Programas de televisão em língua portuguesa
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2008
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2011